Volley League 2021/2022 – 54. sezon mistrzostw Grecji w piłce siatkowej (68. sezon wliczając mistrzostwa panhelleńskie) zorganizowany przez Enosi Somation Amiwomenon Petosferiston (ESAP). Zainaugurowany został 15 października 2021 roku i trwał do 28 kwietnia 2022 roku.

W Volley League w sezonie 2021/2022 uczestniczyło 8 drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy play-out. Mistrzem Grecji został . Był to 20. tytuł mistrzowski w historii tego klubu. Drugie miejsce zajął , natomiast trzecie – .

Do Pre League spadł klub , który przegrał baraże z klubem .

MVP sezonu wybrany został Duńczyk Axel Jacobsen.

System rozgrywek 
Rozgrywki Volley League w sezonie 2021/2022 składały się z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy play-out.

Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej uczestniczyło 8 drużyn. Rozegrały one między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Sześć najlepszych zespołów awansowało do drugiej fazy, natomiast te, które zajęły miejsca 7-8, trafiły do fazy play-out.

Druga faza
W drugiej fazie sześć najlepszych zespołów fazy zasadniczej rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Liczba punktów, z którą poszczególne drużyny rozpoczynały drugą fazę, obliczana była według następującego wzoru: różnica między liczbą punktów w fazie zasadniczej zdobytą przez daną drużynę a liczbą punktów zdobytą przez drużynę, która zajęła 6. miejsce w fazie zasadniczej podzielona przez 2. Jeżeli wynik dzielenia nie stanowił liczby całkowitej, zaokrąglany był on w górę.

Zespół, który po rozegraniu wszystkich meczów, zajął 1. miejsce w tabeli, został mistrzem Grecji.

Faza play-out
W fazie play-out drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 7-8, grały do czterech zwycięstw ze zmianą gospodarza po dwóch meczach. Gospodarzem pierwszych dwóch meczów był zespół, który w fazie zasadniczej zajął 7. miejsce. Przegrany w parze zajął 8. miejsce w klasyfikacji końcowej i trafił do baraży o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Baraże
W barażach o udział w Volley League w sezonie 2021/2022 uczestniczyły drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w Volley League oraz trzeci zespół Pre League. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna z Volley League.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-out 
(do czterech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(do dwóch zwycięstw)

Nagrody MVP 
Nagrody MVP (ze względów sponsorskich pod nazwą MVP Βίκος Cola) przyznawane były po każdej kolejce fazy zasadniczej i drugiej fazy. Na koniec sezonu wybrany został najlepszy zawodnik całych rozgrywek.

Najlepszym zawodnikiem sezonu został duński rozgrywający Axel Jacobsen.

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Grecji
2021 w Grecji
2022 w Grecji
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej